Cape Freels (Avalon), de zuidelijkste kaap van het Canadese eiland Newfoundland
 Cape Freels (Kittiwake Coast), een kaap aan de oostkust van het Canadese eiland Newfoundland
 Cape Freels North, een dorp vlak bij de bovenvermelde kaap